Люне́ль () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 23 км на схід від Монпельє.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 10737 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 26477,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Луї Фейяд (1873—1925) — французький кінорежисер та сценарист періоду німого кіно.

Галерея зображень

Посилання 

 Люнель на сайті французького Національного інституту географії 
 Люнель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Люнель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Еро

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Еро